Белые:

 Белые — люди со светлым цветом кожи, представители европеоидной расы; понятие «белые» часто используется в качестве противопоставления представителям прочих рас с более тёмным цветом кожи, таких, как негроидная, монголоидная, австралоидная, при этом в строгом смысле кожа белой не является, в отличие от альбиносов.
 Белые — название политической организации участников польского восстания 1863—1864 годах.
 Белые — сторонники и участники белого движения в годы Гражданской войны в России 1917—1923 годах.
 Белые (белофинны) () — представители правящего буржуазно-демократического класса (правительства) Финляндии и его сторонников в ходе Гражданской войны в Финляндии, а также противостоящие Советской России и СССР во время советско-финских войн финские вооружённые силы и государственно-политическое руководство Финляндии.

Топоним 
Белые — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Белые — хутор в Поставском районе Витебской области.
 Белые — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Белые — деревня в Котласском районе Архангельской области.

Разное 
 Белые грибы

См. также 

 Альбинизм
 Белый
 Белая
 Белое
 Беленькие